

Personnalités 

 Antoine Vimal-Teyras (1756-1845), homme politique français, député sous la Restauration ;
 Antoine Vimal du Monteil dit Moka (fin du  siècle), musicien français ; 
 Jean-François Vimal-Dupuy (1792-1884), homme politique français, député à la fin de la Monarchie de Juillet ;
 Jean-Joseph Vimal-Flouvat (1737-1810), négociant et homme politique français, député aux États généraux de 1789 ;
 Léon Vimal-Dessaignes (1812-1886), homme politique français, député au début de la Troisième République ;
 Thierry Vimal (né en 1971), écrivain français.